trefl – kolor w kartach
 Trefl – polskie przedsiębiorstwo
 Trefl Wiedeński – brydżowy system licytacyjny
 Trefl Gdańsk – męski klub siatkarski
 Trefl Sopot – męski klub koszykarski
 Trefl Sopot – żeński klub siatkarski
 Asseco Arka Gdynia, dawniej Prokom Trefl Sopot – męski klub koszykarski
 Trefl Proxima Kraków – żeński klub siatkarski